WWZ steht für:

 Wasserwerke Zug, regionales Schweizer Versorgungsunternehmen
 Allrussisches Ausstellungszentrum in Moskau, siehe Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft

Abkürzung